Теннисный чемпионат Дубая 2020 (англ. 2020 Dubai Tennis Championships) — розыгрыш ежегодного профессиональный теннисного турнира, проводящегося в Дубае (ОАЭ) и являющегося частью тура WTA в рамках международной серии и ATP тура. Основной турнир среди женщин проходит с 17 по 23 февраля, среди мужчин проходит с 24 февраля 2020 года по 2 марта 2020 года на хардовых кортах.

Общая информация 
Чемпионы 2020

Рейтинговые очки

Посев игроков

Одиночный мужской разряд 

 1 Рейтинг учтён на 10 февраля 2020
Теннисисты, получившие "уайлд-кард":
  Праджнеш Гуннесваран
  Мохаммед Сафват  
  Малик Джазири
Теннисисты, имеющие защищённый рейтинг:
  Лу Яньсюнь
Теннисисты, победившие в квалификации:
  Ллойд Харрис
  Лоренцо Музетти
  Деннис Новак
  Ясутака Утияма
Теннисисты, счастливые участники квалификации (LL):

Мужской парный разряд 

 Рейтинг учтён на 17 февраля 2020 года.

Одиночный женский разряд 

 1 Рейтинг учтён на 10 Февраля 2020
Теннисистки, получившие "уайлд-кард":
  Ким Клейстерс
  Унс Джабир
  Гарбинье Мугуруса
  Элина Свитолина
Теннисистки, имеющие защищённый рейтинг:
 *  Елена Рыбакина
Теннисистки, победившие в квалификации:
  Сорана Кирстя 
  Александра Соснович
  Катерина Синякова
  Кристина Младенович
  Вероника Кудерметова
  Дженнифер Брэди
Теннисистки, счастливые участницы квалификации (LL):
  Се Шувэй

Женский парный разряд 

 1 Рейтинг учтён на 10 Февраля 2020
Теннисные пары, получившие "уайлд-кард":

Ход соревнования

Женский одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Женский парный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Мужской одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Мужской парный разряд

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт

Дубай
Теннис
Февраль 2020 года
Теннисный чемпионат Дубая